Orlí může být:
 Orlí (Jizerská tabule) – vrchol v Jizerské tabuli
 Orlí (Brno) – ulice v Brně
 Obchodní galerie Orlí – obchodní centrum v Brně